Wake Up and Smell the... Carcass è una raccolta dei Carcass pubblicata nel 1996.

Tracce

Collegamenti esterni